Les Sioux sont un peuple américain.

Toponymes 

 Big Sioux, affluent de la rivière Missouri.
 Sioux City, ville américaine située en Iowa.
 Sioux Falls, ville des États-Unis, siège du comté de Minnehaha, dans l'État du Dakota du Sud
 le  : trois comtés des États-Unis portent ce nom.

Patronyme 

 Mariee Sioux (née en 1985), chanteuse-guitariste américaine.
 Nia Sioux (née en 2001), danseuse, chanteuse et mannequin américaine.

Pseudonyme 

 Siouxsie Sioux (née en 1957), chanteuse auteure-compositrice-interprète et productrice de disques britannique.

Voir aussi